Годзиашви́ли () — грузинская фамилия. Известные носители:
 Годзиашвили, Василий Давыдович — грузинский советский актёр. Народный артист СССР.
 Годзиашвили, Николай Александрович — грузинский советский актёр. режиссёр. Заслуженный деятель искусств Грузинской ССР.